Olszewko ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft  Ermland-Masuren:
 Olszewko (Nidzica), Ortschaft von Olszewo, Powiat Nidzicki, bis 1945: Klein Olschau, 1935 bis 1945 Struben, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Olszewko (Kuczbork-Osada), Ort im Powiat Żuromiński
 Woiwodschaft Pommern:
 Olszewko (Główczyce), Ort im Powiat Słupski, bis 1945: Bauernhain, Kreis Stolp, Pommern
 Olszewko (Sierakowice), Ortschaft von Zalakowo, Powiat Kartuski, Westpreußen